

Anno 
 172 o 172 a.C.

Codici 
 172  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Onnens nel canton Vaud in Svizzera

Matematica 
 172 – numero